Lucia se poate referi la:

Artă și cultură 
Lucia (cântăreață), o cântăreață română
 Lucía, un film cubanez din 1968 de Humberto Solás
 Lucia (film din 2013), un film din 2013 în limba Kannada
 Lucia (cântec), un cântec suedez pentru copii publicat în Barnens svenska sångbok
 Lucia di Lammermoor, operă de Gaetano Donizetti
 Mapp and Lucia, serie de romane de E. F. Benson
 "Santa Lucia", cântec neapolitan

Alte sensuri 
 Lucia (nume), un nume și prenume feminin
 222 Lucia, un asteroid
 Lucia (fluture), un gen de fluturi din tribul Luciini
 Lucia, California, un orășel din Statele Unite
 Saint Lucia, stat independent din Caraibe
 Saint Lucia's Day, sărbătoare nordică, celebrată pe 13 decembrie

Vezi și
 Saint Lucia (dezambiguizare)
 Luci
 Lúcia
 Luciana (dezambiguizare)
 Lucie (dezambiguizare)
 Lucille (dezambiguizare)
 Lucinda (dezambiguizare)
 Lucy (dezambiguizare)